Adhaesozetes är ett släkte av kvalster. Adhaesozetes ingår i familjen Adhaesozetidae. 

Adhaesozetes är enda släktet i familjen Adhaesozetidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Adhaesozetes